Краткая российская энциклопедия (КРЭ) — универсальная энциклопедия на русском языке. Коммерческий проект издательства «Большая российская энциклопедия». Издана в 2003 году в виде трёхтомника, в 2005 — энциклопедия вышла в электронном виде. Составитель В. М. Карев.

Количество статей в энциклопедии — более 70 000, из них 20 000 — это биографии виднейших деятелей России. Количество иллюстраций — 3000 (включая карты и портреты).

Издания

Печатное издание 
 Издательства: Большая Российская энциклопедия.
 Год издания: 2003.
 Тираж: 100 000 экз.
 Формат: 70x108/16
 Количество страниц: 1136 (в каждом томе).

Тома 
 Краткая Российская энциклопедия. Т. 1. А—К. — ISBN 5-85270-188-2, ISBN 5-329-00651-1, ISBN 5-329-00652-X.
 Краткая Российская энциклопедия. Т. 2. К—Р. — ISBN 5-85270-189-0, ISBN 5-85270-187-4.
 Краткая Российская энциклопедия. Т. 3. Р—Я. — ISBN 5-85270-188-2, ISBN 5-329-00651-1, ISBN 5-329-00654-6.

Электронное издание 
 Разработчик: Большая российская энциклопедия.
 Издатель: Новый Диск.
 Год издания: 2005.
 Носитель: CD-ROM.

См. также 
 Большая российская энциклопедия

Ссылки 
 Информация о печатном издании на сайте «Мир энциклопедий».
 Сергеева Н. «Краткая Российская энциклопедия» на одном диске // «Softkey.info», 8 июля 2005.

Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке
Универсальные энциклопедии